Чили́йцы — население Республики Чили в широком смысле этого слова, в более узком — испаноязычный народ, составляющий большинство населения Чили.

Численность населения Чили на конец 2008 составляет 16,8 млн жителей.

Демографическая статистика с 1950 года

Население 
Динамика численности населения по регионам

Динамика численности населения Чили, данные выполнение по расчетам проекции. переписей 1992 и 2002 года.

Национальный состав 
Население Чили состоит из трёх основных групп:

 испаноязычные чилийцы
 иммигранты и их потомки из стран Европы, Азии и Америки, прибывшие в Чили в XX веке и не смешавшиеся с испаноязычными чилийцами
 индейские народы (в том числе арауканы (604,349 чел., 2002 г.), аймара (48,501 чел., 2002 г.), атакаменьо (21,015 чел., 2002 г.), кечуа (6,175 чел., 2002 г.), колла (3,198 чел., 2002 г.), алакалуфы (2,622 чел., 2002 г.), яганы или ямана (1,685 чел., 2002 г.) и др.)
 а также полинезийцы — рапануйцы (4,647 чел., 2002 г.), населяющие принадлежащий Чили остров Пасхи.

Около 1/3 чилийцев принадлежат к белой расе. Индейское население (уже смешанное с белыми) составляет до 60 % населения. Национальный состав иммигрантов был и остается очень разнообразным: испанцы, немцы, британцы, французы, хорваты, арабы, итальянцы.

Испаноязычные чилийцы являются потомками впервые пришедших в 1535 году на территорию современного Чили и в последующие времена испанцев и проживавшего здесь уже индейского населения. Смешение на протяжении веков этих этнических групп привело к тому, что сейчас испаноязычные чилийцы составляют 3/4 от общего населения страны. Ранние европейские переселенцы (16-18 вв) состояли из басков, галисийцев, испанцев. В 19-20 вв в страну иммигрировало много выходцев из Италии, Франции, Германии, Хорватии, Британских островов, а также арабов-палестинцев. В настоящее время их потомки проживают в основном на юге страны, в столице и других крупных городах. В Чили имеются также влиятельные общины потомков евреев, швейцарцев, греков, голландцев. В последние десятилетия в Чили иммигрируют в основном из соседних стран — Перу, Боливии, а также Венесуэлы и Гаити.

Индейское население Чили сегодня составляет (по разным оценкам) от 5 до 12 % от общего числа жителей страны.

История 
К моменту прихода на эти земли испанского отряда конкистадора Диего де Альмагро в 1535 году между реками Копьяпо и  жили индейцы. На островах Огненная Земля и на прилегающих территориях крайнего юга жили индейские племена огнеземельцев — она, алакалуф и яганы (ямана), стоявшие на крайне низкой стадии общественного развития. Индейцев Патагонии отличал высокий рост (на 15-20 см выше пришлых испанцев и валлийцев).

В течение колониального периода на территорию Чили прибыло и осело от 100 до 150 тысяч европейцев, главным образом испанцев и басков.
<ref>Contacto Interlingüístico e intercultural en el mundo hispano.instituto valenciano de lenguas y culturas.Universitat de València Cita: « Un 20 % de la población chilena tiene su origen en el País Vasco».</ref> Затем, в 70 — 90-е годы XIX века в южные районы центральной части страны приехало около двух десятков тысяч немцев. В 1880—1890-е годы в Чили прибыли 75 тысяч новых граждан, из них 44 тысяч испанцев, по 19 тысяч итальянцев и французов, 12 тысячи швейцарцев.

В XX веке количество иммигрантов в Чили составило более 600 тысяч человек, в основном испанцев, итальянцев, немцев и югославов. На сегодняшний день в Чили проживает более 800 тысяч человек, рождённых за границей.

 Расселение и миграции 
 
В настоящее время внутренние миграции происходят в основном из сельской местности в города и горнопромышленные регионы севера страны. Средняя плотность населения в Чили — 22,1 человека на 1 км². В то же время заселена страна неравномерно: наибольшая плотность населения (до 60 человек/1 км²) приходится на центральную часть страны. Так, на небольшой части побережья от Консепсьона до Вальпараисо находится более 75 % жителей. На севере же страны плотность составляет 2-3 человека на 1 км², на крайнем юге — менее 1 человека на 1 км². Наибольшая концентрация населения приходится на район столицы. В Сантьяго и его пригородах проживает 35 % населения Чили и 42 % от всех городских жителей.

Арауканы в настоящее время расселены в южных районах центральной части страны, от реки Био-Био на севере до озера Льянкиуэ на юге. В основном это поселения в резервации Темуко. Закон о переселении индейцев в резервации был принят в Чили в 1868 году. Огнеземельцы же были практически полностью истреблены или вымерли от эпидемий. Остаток в значительной мере ассимилирован чилийцами.

Немцы Чили практически не смешивались с другими народами страны. Немецкие колонии расположены преимущественно в южном Чили — в районах Пуэрто-Монт, Вальдивия, Осорно. Здесь же сосредоточена и значительная часть итальянцев, хорватов и британцев.

Рапануйцы, проживающие на острове Пасхи, также в большинстве смешались с испаноязычными чилийцами.

 Язык и религия 
В Чили государственным является испанский язык, являющийся родным для подавляющего большинства населения. Индейские народы в значительной степени сохранили свои языки, однако знают и испанский, так как преподавание в школе происходит только на испанском языке. Общение между индейцами различных народностей также осуществляется на испанском языке.

Подавляющее число чилийцев (около 70 %) исповедуют католицизм, около 15 % принадлежат к различным протестантским направлениям, в первую очередь это пятидесятники. Самыми крупными пятидесятническими объединениями являются Методистская пятидесятническая церковь'' и Евангелическая пятидесятническая церковь. Протестантизм получил особое распространение в Чили в последние годы. Среди индейцев остаются приверженцы традиционных индейских религий.

Литература 
С. И. Брук «Население мира. Этнодемографический справочник», Москва 1986.

Примечания 

 
Народы Америки
Романские народы
Латиноамериканские народы